fermium (Fm), een scheikundig element
frequentiemodulatie, de technische werking van FM-uitzendingen in de radiotechniek
FM-uitzending in de radiotechniek
FM-synthese, een synthesizertechniek
fasemodulatie, een radiotechniek
(Federale Staten van) Micronesia:
 FM, de ISO 3166-1 alpha-2 code hiervan
 .fm, het topleveldomein hiervan
FM (motorfiets), een motorfietsmerk
Football Manager, een voetbalmanagementspel
fibromyalgie, een spieraandoening
Flikken Maastricht, een Nederlandse misdaadserie
FM (1978), een Amerikaanse film
FM (1989), een Amerikaanse televisieserie (1989-1990)
FM (2006), een Amerikaanse televisieserie (2006-?)
FM Records, een Amerikaans platenlabel
Facilitair management